Di seguito una lista di asteroidi dal numero 558001 al 559000 con data di scoperta e scopritore.

558001-558100 

|-
| 558001 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558002 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 558003 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558004 - ||  || 11 luglio 2010 || WISE
|-
| 558005 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 558006 - ||  || 2 novembre 2013 || CSS
|-
| 558007 - ||  || 20 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 558008 - ||  || 14 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 558009 - ||  || 28 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558010 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558011 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 558012 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 558013 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558014 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558015 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 558016 - ||  || 23 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558017 - ||  || 28 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 558018 - ||  || 7 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558019 - ||  || 1º settembre 2002 || NEAT
|-
| 558020 - ||  || 14 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 558021 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558022 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558023 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558024 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 558025 - ||  || 18 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558026 - ||  || 20 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 558027 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558028 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 558029 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558030 - ||  || 12 febbraio 2003 || AMOS
|-
| 558031 - ||  || 12 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 558032 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558033 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558034 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558035 - ||  || 19 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558036 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 558037 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558038 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 558039 - ||  || 7 maggio 2013 || Spacewatch
|-
| 558040 - ||  || 6 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558041 - ||  || 9 ottobre 2008 || CSS
|-
| 558042 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558043 - ||  || 28 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 558044 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558045 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558046 - ||  || 18 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558047 - ||  || 25 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558048 - ||  || 29 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 558049 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558050 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558051 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558052 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 558053 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558054 - ||  || 19 settembre 2007 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 558055 - ||  || 20 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 558056 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558057 - ||  || 25 ottobre 2008 || CSS
|-
| 558058 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558059 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558060 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558061 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558062 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558063 - ||  || 9 febbraio 2010 || CSS
|-
| 558064 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558065 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 558066 - ||  || 15 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558067 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558068 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558069 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558070 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558071 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558072 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 558073 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 558074 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558075 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558076 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 558077 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558078 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558079 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558080 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558081 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558082 - ||  || 17 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 558083 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558084 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558085 - ||  || 23 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558086 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 558087 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558088 - ||  || 29 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558089 - ||  || 30 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558090 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558091 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558092 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558093 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558094 - ||  || 23 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558095 - ||  || 26 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558096 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558097 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558098 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 558099 - ||  || 18 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558100 - ||  || 6 febbraio 1999 || Anderson, C. Veillet - J.
|}

558101-558200 

|-
| 558101 - ||  || 27 novembre 2014 || CSS
|-
| 558102 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558103 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 558104 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558105 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558106 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558107 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558108 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558109 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 558110 - ||  || 19 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558111 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558112 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558113 - ||  || 24 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558114 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558115 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558116 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558117 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558118 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558119 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558120 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558121 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558122 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558123 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558124 - ||  || 28 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558125 - ||  || 18 ottobre 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 558126 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 558127 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558128 - ||  || 30 settembre 2008 || CSS
|-
| 558129 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 558130 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 558131 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558132 - ||  || 22 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 558133 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558134 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 558135 - ||  || 10 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 558136 - ||  || 19 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558137 - ||  || 19 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558138 - ||  || 24 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558139 - ||  || 10 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558140 - ||  || 19 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 558141 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558142 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558143 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 558144 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 558145 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558146 - ||  || 12 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558147 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558148 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558149 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558150 - ||  || 22 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558151 - ||  || 11 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 558152 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558153 - ||  || 27 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 558154 - ||  || 22 aprile 2007 || Bickel, W.
|-
| 558155 - ||  || 13 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558156 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558157 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558158 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558159 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558160 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 558161 - ||  || 3 ottobre 2013 || Elenin, L.
|-
| 558162 - ||  || 24 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 558163 - ||  || 30 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558164 - ||  || 19 marzo 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 558165 - ||  || 10 luglio 2001 || NEAT
|-
| 558166 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558167 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558168 - ||  || 10 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558169 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558170 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 558171 - ||  || 11 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558172 - ||  || 15 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558173 - ||  || 10 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558174 - ||  || 1º dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558175 - ||  || 12 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558176 - ||  || 11 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558177 - ||  || 21 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 558178 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558179 - ||  || 16 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558180 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 558181 - ||  || 9 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558182 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 558183 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 558184 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558185 - ||  || 30 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 558186 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 558187 - ||  || 31 ottobre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 558188 - ||  || 17 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 558189 - ||  || 20 dicembre 2014 || Spacewatch
|-
| 558190 - ||  || 21 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558191 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558192 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558193 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558194 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558195 - ||  || 28 settembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 558196 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558197 - ||  || 1º luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558198 - ||  || 17 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558199 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558200 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|}

558201-558300 

|-
| 558201 - ||  || 19 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558202 - ||  || 1º settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558203 - ||  || 4 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558204 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 558205 - ||  || 4 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558206 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558207 - ||  || 6 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558208 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558209 - ||  || 6 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558210 - ||  || 13 febbraio 2010 || CSS
|-
| 558211 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558212 - ||  || 24 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558213 - ||  || 31 dicembre 2008 || CSS
|-
| 558214 - ||  || 11 agosto 2012 || Hibbs, M.
|-
| 558215 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558216 - ||  || 30 luglio 2008 || Skvarc, J.
|-
| 558217 - ||  || 10 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 558218 - ||  || 24 novembre 2011 || Palomar Transient Factory
|-
| 558219 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 558220 - ||  || 19 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 558221 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558222 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558223 - ||  || 17 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558224 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558225 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558226 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558227 - ||  || 2 novembre 2008 || CSS
|-
| 558228 - ||  || 23 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558229 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 558230 - ||  || 19 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558231 - ||  || 21 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558232 - ||  || 30 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558233 - ||  || 5 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558234 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558235 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558236 - ||  || 31 gennaio 2004 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 558237 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558238 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 558239 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558240 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558241 - ||  || 7 agosto 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 558242 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558243 - ||  || 30 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558244 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558245 - ||  || 13 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 558246 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558247 - ||  || 5 febbraio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 558248 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558249 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558250 - ||  || 20 dicembre 2014 || Spacewatch
|-
| 558251 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558252 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558253 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558254 - ||  || 4 marzo 2012 || CSS
|-
| 558255 - ||  || 10 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558256 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558257 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558258 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558259 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 558260 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558261 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558262 - ||  || 4 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558263 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558264 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558265 - ||  || 5 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 558266 - ||  || 27 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558267 - ||  || 25 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558268 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558269 - ||  || 8 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558270 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558271 - ||  || 3 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558272 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558273 - ||  || 1º novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558274 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558275 - ||  || 29 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 558276 - ||  || 7 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558277 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 558278 - ||  || 22 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 558279 - ||  || 10 gennaio 2002 || Boattini, A., Bernardi, F.
|-
| 558280 - ||  || 5 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558281 - ||  || 24 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558282 - ||  || 29 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 558283 - ||  || 1º settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558284 - ||  || 23 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558285 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 558286 - ||  || 23 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558287 - ||  || 21 giugno 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558288 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558289 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558290 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558291 - ||  || 9 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558292 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558293 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558294 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558295 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558296 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558297 - ||  || 10 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 558298 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558299 - ||  || 13 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558300 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|}

558301-558400 

|-
| 558301 - ||  || 1º giugno 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558302 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558303 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558304 - ||  || 2 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558305 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558306 - ||  || 22 ottobre 2003 || AMOS
|-
| 558307 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558308 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 558309 - ||  || 1º ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558310 - ||  || 16 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558311 - ||  || 31 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558312 - ||  || 15 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558313 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558314 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558315 - ||  || 27 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558316 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558317 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558318 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558319 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558320 - ||  || 1º ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558321 - ||  || 12 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558322 - ||  || 1º dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558323 - ||  || 29 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558324 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558325 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558326 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558327 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 558328 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558329 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558330 - ||  || 19 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 558331 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 558332 - ||  || 12 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558333 - ||  || 10 gennaio 2015 || Palomar Transient Factory
|-
| 558334 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558335 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558336 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558337 - ||  || 1º ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 558338 - ||  || 27 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558339 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 558340 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558341 - ||  || 7 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 558342 - ||  || 1º ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558343 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558344 - ||  || 1º settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558345 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 558346 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558347 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558348 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558349 - ||  || 10 agosto 2002 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 558350 - ||  || 30 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558351 - ||  || 30 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 558352 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558353 - ||  || 5 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558354 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 558355 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 558356 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558357 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558358 - ||  || 6 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558359 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558360 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558361 - ||  || 3 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558362 - ||  || 4 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558363 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558364 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558365 - ||  || 10 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558366 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558367 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558368 - ||  || 25 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 558369 - ||  || 4 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558370 - ||  || 6 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558371 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558372 - ||  || 22 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558373 - ||  || 2 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558374 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558375 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558376 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558377 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558378 - ||  || 4 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 558379 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558380 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558381 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558382 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558383 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 558384 - ||  || 10 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558385 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558386 - ||  || 10 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 558387 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558388 - ||  || 12 settembre 2013 || CSS
|-
| 558389 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558390 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558391 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558392 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558393 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558394 - ||  || 23 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 558395 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558396 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558397 - ||  || 1º ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558398 Nagysándor ||  || 31 agosto 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 558399 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558400 - ||  || 29 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

558401-558500 

|-
| 558401 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558402 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558403 - ||  || 3 settembre 2013 || Hormuth, F.
|-
| 558404 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558405 - ||  || 4 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558406 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558407 - ||  || 13 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558408 - ||  || 14 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 558409 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 558410 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558411 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558412 - ||  || 4 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558413 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 558414 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 558415 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558416 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558417 - ||  || 26 ottobre 2013 || CSS
|-
| 558418 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 558419 - ||  || 4 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558420 - ||  || 4 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 558421 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558422 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558423 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558424 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558425 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558426 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558427 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558428 - ||  || 12 settembre 2013 || CSS
|-
| 558429 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 558430 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558431 - ||  || 9 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558432 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 558433 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 558434 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558435 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558436 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558437 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 558438 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558439 - ||  || 18 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558440 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558441 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558442 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558443 - ||  || 19 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558444 - ||  || 5 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558445 - ||  || 21 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558446 - ||  || 23 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 558447 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558448 - ||  || 23 luglio 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 558449 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 558450 - ||  || 4 ottobre 2013 || CSS
|-
| 558451 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 558452 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558453 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558454 - ||  || 29 settembre 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 558455 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558456 - ||  || 22 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558457 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558458 - ||  || 1º febbraio 2012 || CSS
|-
| 558459 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558460 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558461 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558462 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558463 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558464 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558465 - ||  || 12 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 558466 - ||  || 27 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 558467 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558468 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558469 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558470 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558471 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558472 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558473 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558474 - ||  || 28 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 558475 - ||  || 10 marzo 2010 || Jarnac
|-
| 558476 - ||  || 14 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558477 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558478 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558479 - ||  || 30 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558480 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 558481 - ||  || 9 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558482 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558483 - ||  || 18 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558484 - ||  || 2 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558485 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558486 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558487 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 558488 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558489 - ||  || 22 settembre 2008 || CSS
|-
| 558490 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558491 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558492 - ||  || 11 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 558493 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 558494 - ||  || 24 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558495 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558496 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558497 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558498 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558499 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558500 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|}

558501-558600 

|-
| 558501 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558502 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558503 - ||  || 11 marzo 2007 || Bickel, W.
|-
| 558504 - ||  || 26 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558505 - ||  || 1º marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558506 - ||  || 13 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 558507 - ||  || 30 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558508 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 558509 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558510 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558511 - ||  || 22 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558512 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 558513 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 558514 - ||  || 26 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558515 - ||  || 12 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 558516 - ||  || 23 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558517 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558518 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558519 - ||  || 12 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 558520 - ||  || 3 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558521 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558522 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558523 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 558524 - ||  || 20 novembre 2003 || NEAT
|-
| 558525 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 558526 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558527 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558528 - ||  || 1º gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558529 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 558530 - ||  || 26 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558531 - ||  || 25 novembre 2013 || PMO NEO Survey Program
|-
| 558532 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558533 - ||  || 22 ottobre 2013 || CSS
|-
| 558534 - ||  || 24 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 558535 - ||  || 29 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558536 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558537 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558538 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558539 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558540 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558541 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 558542 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 558543 - ||  || 2 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 558544 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558545 - ||  || 12 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558546 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 558547 - ||  || 9 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558548 - ||  || 24 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558549 - ||  || 18 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 558550 - ||  || 5 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 558551 - ||  || 30 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558552 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 558553 - ||  || 2 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 558554 - ||  || 26 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558555 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558556 - ||  || 18 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558557 - ||  || 11 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 558558 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558559 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558560 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558561 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558562 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558563 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558564 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 558565 - ||  || 29 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558566 - ||  || 16 gennaio 2015 || Spacewatch
|-
| 558567 - ||  || 16 gennaio 2015 || Spacewatch
|-
| 558568 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 558569 - ||  || 21 luglio 2001 || Pravec, P., Sarounova, L.
|-
| 558570 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558571 - ||  || 23 marzo 2010 || ESA OGS
|-
| 558572 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558573 - ||  || 1º febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 558574 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558575 - ||  || 22 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558576 - ||  || 4 dicembre 2008 || CSS
|-
| 558577 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558578 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 558579 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558580 - ||  || 16 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558581 - ||  || 13 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558582 - ||  || 16 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558583 - ||  || 2 ottobre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 558584 - ||  || 16 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558585 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558586 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558587 - ||  || 10 settembre 2007 || CSS
|-
| 558588 - ||  || 30 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558589 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558590 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558591 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558592 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558593 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558594 - ||  || 1º novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558595 - ||  || 29 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 558596 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558597 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 558598 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558599 - ||  || 14 settembre 2012 || CSS
|-
| 558600 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|}

558601-558700 

|-
| 558601 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 558602 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 558603 - ||  || 15 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558604 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558605 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558606 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558607 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558608 - ||  || 11 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558609 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558610 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558611 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558612 - ||  || 19 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558613 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558614 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558615 - ||  || 16 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 558616 - ||  || 6 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 558617 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 558618 - ||  || 23 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558619 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558620 - ||  || 11 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558621 - ||  || 5 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558622 - ||  || 1º settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558623 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558624 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 558625 - ||  || 23 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 558626 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 558627 - ||  || 15 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558628 - ||  || 12 dicembre 2014 || Elenin, L.
|-
| 558629 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558630 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558631 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 558632 - ||  || 26 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 558633 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558634 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558635 - ||  || 27 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 558636 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558637 - ||  || 12 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 558638 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558639 - ||  || 1º ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558640 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558641 - ||  || 17 agosto 2009 || CSS
|-
| 558642 - ||  || 1º settembre 2005 || LONEOS
|-
| 558643 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558644 - ||  || 8 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558645 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 558646 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558647 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558648 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 558649 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558650 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 558651 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558652 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558653 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558654 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558655 - ||  || 21 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558656 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558657 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558658 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558659 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558660 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 558661 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558662 - ||  || 14 aprile 2005 || CSS
|-
| 558663 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558664 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558665 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558666 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558667 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558668 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558669 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558670 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558671 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558672 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558673 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558674 - ||  || 1º novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558675 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558676 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 558677 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558678 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558679 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558680 - ||  || 4 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558681 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 558682 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558683 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 558684 - ||  || 14 dicembre 2004 || Molnar, L.
|-
| 558685 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558686 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 558687 - ||  || 23 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558688 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558689 - ||  || 9 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558690 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558691 - ||  || 18 gennaio 2015 || ESA OGS
|-
| 558692 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558693 - ||  || 29 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 558694 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558695 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558696 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558697 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558698 - ||  || 26 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558699 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558700 - ||  || 15 febbraio 2010 || CSS
|}

558701-558800 

|-
| 558701 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558702 - ||  || 15 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 558703 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 558704 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558705 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558706 - ||  || 12 agosto 2006 || NEAT
|-
| 558707 - ||  || 6 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558708 - ||  || 25 agosto 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 558709 - ||  || 21 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 558710 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558711 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558712 - ||  || 30 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558713 - ||  || 19 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558714 - ||  || 16 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558715 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558716 - ||  || 16 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558717 - ||  || 14 agosto 2001 || AMOS
|-
| 558718 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558719 - ||  || 12 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 558720 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558721 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558722 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558723 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 558724 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558725 - ||  || 25 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558726 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558727 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558728 - ||  || 11 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558729 - ||  || 12 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558730 - ||  || 24 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558731 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 558732 - ||  || 4 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558733 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558734 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558735 - ||  || 4 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558736 - ||  || 4 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558737 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558738 - ||  || 17 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558739 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558740 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 558741 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 558742 - ||  || 1º dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558743 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558744 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558745 - ||  || 6 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558746 - ||  || 14 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 558747 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 558748 - ||  || 28 dicembre 2008 || Rinner, C., Kugel, F.
|-
| 558749 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558750 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558751 - ||  || 23 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558752 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 558753 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558754 - ||  || 11 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558755 - ||  || 15 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 558756 - ||  || 16 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558757 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 558758 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558759 - ||  || 16 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 558760 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558761 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558762 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558763 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558764 - ||  || 17 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558765 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558766 - ||  || 12 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 558767 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 558768 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558769 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 558770 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558771 - ||  || 11 agosto 2002 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 558772 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558773 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558774 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558775 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 558776 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558777 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558778 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558779 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558780 - ||  || 13 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558781 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558782 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558783 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 558784 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558785 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 558786 - ||  || 18 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558787 - ||  || 11 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 558788 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558789 - ||  || 28 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558790 - ||  || 27 ottobre 2009 || CSS
|-
| 558791 - ||  || 3 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558792 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558793 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558794 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 558795 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558796 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558797 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558798 - ||  || 12 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558799 - ||  || 23 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558800 - ||  || 18 giugno 2006 || Spacewatch
|}

558801-558900 

|-
| 558801 - ||  || 19 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 558802 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558803 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 558804 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558805 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558806 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558807 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558808 - ||  || 30 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558809 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558810 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558811 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558812 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 558813 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558814 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558815 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558816 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 558817 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558818 - ||  || 19 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558819 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558820 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558821 - ||  || 23 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558822 - ||  || 18 gennaio 2015 || Spacewatch
|-
| 558823 - ||  || 23 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 558824 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 558825 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558826 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 558827 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558828 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558829 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558830 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558831 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558832 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558833 - ||  || 30 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558834 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558835 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 558836 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558837 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558838 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 558839 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558840 - ||  || 3 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558841 - ||  || 18 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 558842 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558843 - ||  || 30 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558844 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558845 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 558846 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558847 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 558848 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558849 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558850 - ||  || 26 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558851 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558852 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558853 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 558854 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558855 - ||  || 4 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 558856 - ||  || 23 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558857 - ||  || 3 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 558858 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 558859 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558860 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558861 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558862 - ||  || 4 ottobre 2008 || CSS
|-
| 558863 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558864 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558865 - ||  || 1º ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558866 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558867 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 558868 - ||  || 5 settembre 2007 || Sarneczky, K., Kiss, L.
|-
| 558869 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558870 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558871 - ||  || 1º ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558872 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558873 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558874 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 558875 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 558876 - ||  || 27 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558877 - ||  || 15 settembre 2007 || Tucker, R.
|-
| 558878 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558879 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 558880 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558881 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558882 - ||  || 1º novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558883 - ||  || 15 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558884 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558885 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558886 - ||  || 1º gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 558887 - ||  || 6 settembre 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 558888 - ||  || 4 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558889 - ||  || 11 settembre 2013 || Mottola, S.
|-
| 558890 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558891 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 558892 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558893 - ||  || 30 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558894 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558895 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 558896 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558897 - ||  || 16 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 558898 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558899 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558900 - ||  || 3 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

558901-559000 

|-
| 558901 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 558902 - ||  || 8 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 558903 - ||  || 18 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558904 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558905 - ||  || 13 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 558906 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558907 - ||  || 22 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558908 - ||  || 25 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558909 - ||  || 23 febbraio 2010 || La Palma
|-
| 558910 - ||  || 19 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558911 - ||  || 24 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558912 - ||  || 3 settembre 2005 || CSS
|-
| 558913 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558914 - ||  || 13 luglio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558915 - ||  || 22 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 558916 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558917 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 558918 - ||  || 28 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558919 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 558920 - ||  || 13 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558921 - ||  || 19 gennaio 2015 || Spacewatch
|-
| 558922 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 558923 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558924 - ||  || 19 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558925 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558926 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 558927 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558928 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558929 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558930 - ||  || 14 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 558931 - ||  || 15 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558932 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 558933 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 558934 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558935 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558936 - ||  || 21 dicembre 2008 || CSS
|-
| 558937 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558938 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558939 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558940 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558941 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558942 - ||  || 6 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558943 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 558944 - ||  || 7 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558945 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558946 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 558947 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 558948 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558949 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558950 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 558951 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558952 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558953 - ||  || 6 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558954 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558955 - ||  || 26 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 558956 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558957 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558958 - ||  || 20 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558959 - ||  || 3 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 558960 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 558961 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 558962 - ||  || 11 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 558963 - ||  || 18 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558964 - ||  || 20 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558965 - ||  || 7 marzo 2010 || Dunlap-Smith, A.
|-
| 558966 - ||  || 30 luglio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 558967 - ||  || 1º maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 558968 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 558969 - ||  || 16 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558970 - ||  || 5 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558971 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558972 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558973 - ||  || 8 ottobre 2007 || CSS
|-
| 558974 - ||  || 29 agosto 2006 || CSS
|-
| 558975 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558976 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 558977 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558978 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 558979 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558980 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558981 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558982 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 558983 - ||  || 1º ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558984 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558985 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558986 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558987 - ||  || 1º aprile 2006 || LUSS
|-
| 558988 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558989 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558990 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 558991 - ||  || 31 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 558992 - ||  || 2 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 558993 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 558994 - ||  || 4 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558995 - ||  || 12 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 558996 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 558997 - ||  || 2 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 558998 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 558999 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 559000 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0558001